Første runde af af præsidentvalget i São Tomé og Príncipe 2021 blev afholdt 8. juli 2021. Da ingen af kandidaterne til valget fik et flertal af stemmerne, var en anden runde oprindeligt planlagt til at blive afholdt den 8. august 2021. Men efter en indsigelse mod resultatet i første runde blev anden runde dog udskudt til 29. august 2021 og senere udskudt igen til 5. september 2021.

Anden valgrunde blev vundet af Carlos Vila Nova fra partiet Acção Democrática Independente (Uafhængig Demokratisk Handling, ADI) der fik 58 % af stemmerne og besejrede Guilherme Posser da Costa fra Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (Bevægelsen for befrielse af São Tomé og Príncipe/Socialdemokratisk Parti, MLSTP/PSD). Valgdeltagelsen i anden runde var omkring 65 %.

Valgsystem 
Præsidenten for São Tomé og Príncipe vælges for en 5-årig valgperiode. Hvis ingen kandidat får mere end 50 % af stemmerne i den indledende afstemning, afvikles der en anden valgrunde mellem de to kandidater med flest stemmer.

Kandidater 
Den siddende præsident, Evaristo Carvalho (ADI), ønskede ikke genvalg. Tidligere premierminister Patrice Trovoada var blevet nævnt som en mulig kandidat trods korruptionsanklager, men han stillede heller ikke op.

Elsa Garrido, formand for Movimento Social Democrata – Partido Verde São Tomé and Príncipe (Socialdemokratisk bevægelse – São Tomé og Príncipes Grønne Parti, MSD–PVSTP) annoncerede sit kandidatur den 23. december 2020.

I alt var der 19 kandidater.

Foreløbige resultater

Referencer

Noter 

Politiske valg i 2021
Politiske valg i São Tomé og Príncipe
Præsidentvalg